Crvenkovski (en macédonien : Црвенковски) est un nom de famille macédonien notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Branko Crvenkovski (né en 1962), homme politique macédonien ;
  (1921–2001), homme politique yougoslave ;
  (1947–2004), diplomate macédonien.

Notes et références 

en:Crvenkovski
ru:Црвенковский